Nikolaevo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Николаево) :
Nikolaevo, ville bulgare de l'obchtina de Stara Zagora, située dans l'oblast de Stara Zagora ;
Nikolaevo, village bulgare de l'obchtina de Tryavna, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Nikolaevo, village bulgare de l'obchtina de Radomir, situé dans l'oblast de Pernik ;
Nikolaevo, village bulgare de l'obchtina de Pleven, situé dans l'oblast de Pleven ;
Nikolaevo, village bulgare de l'obchtina de Sliven, situé dans l'oblast de Sliven ;
Nikolaevo, village bulgare de l'obchtina de Strajitsa, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.
 Nikolaevo, obchtina situé dans l'oblast de Stara Zagora.